Хронология на пилотираните космически полети (1990-е)
 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е

1990 г.

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г. 

 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е

Вижте също 
 Восток
 Меркурий
 Восход
 Джемини
 Аполо
 Союз
 Космическа совалка
 Шънчжоу
 Салют
 Скайлаб
 Мир
 МКС

Космически полети